Belo je ime več naselij:
 Belo, občina Brda
 Belo, občina Medvode
 Belo, občina Šmarje pri Jelšah
 Belo, Delnice (Hrvaška)
 Belo (priimek)

Glej tudi 

 Bela (barva)
 Bela (razločitev)
 Beli (razločitev)
Bellomo (razločitev)
 Bila (razločitev)